Ориундо () множественное число Ориунди — итальянский и испанский термин, описывающий человека, родившегося в определённой стране, но имеющего предков-мигрантов. Термин использовался, в основном, чтобы показать происхождение человека, родители которого сохранили язык, культуру, традиции и ценности страны, из которой они прибыли. Термин наибольшее распространение получил в Италии, где ориунди, приехавшие из Южной Америки, имели итальянское происхождение и на основании этого получали итальянское гражданство.

Ориунди Италии 
В конце XIX — начале XX века множество итальянцев уехало на поиски лучшей жизни в Южную Америку. Позже, в конце 1920—1930 годов некоторые из них возвратились в страну, получив статус репатриантов. На родине они сразу получили итальянское гражданство. Термин ориунди стал использоваться в отношении футболистов с начала 1950-х годов, выступавших за сборную Италии и имевших итальянское происхождение, но родившихся в другой стране.

Список ориунди Италии

Примечания

Ссылки 
 Сайт об ориунди

Футбол в Италии
Футбольная терминология
Итальянцы
Итальянские фразы
Испанские фразы